Velika nagrada Velike Britanije 1964 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1964. Odvijala se je 11. julija 1964.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 80
| 2:15:07,0
| 1
| 9
|-
! 2
| 3
|  Graham Hill
| BRM
| 80
| + 2,8 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 7
|  John Surtees
| Ferrari
| 80
| + 1:20,6
| 5
| 4
|-
! 4
| 5
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 79
| +1 krog
| 4
| 3
|-
! 5
| 8
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 78
| +2 kroga
| 8
| 2
|-
! 6
| 10
|  Phil Hill
| Cooper-Climax
| 78
| +2 kroga
| 15
| 1
|-
! 7
| 19
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 78
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 8
| 4
|  Richie Ginther
| BRM
| 77
| +3 krogi
| 14
|  
|-
! 9
| 2
|  Mike Spence
| Lotus-Climax
| 77
| +3 krogi
| 13
|  
|-
! 10
| 11
|  Innes Ireland
| BRP-BRM
| 77
| +3 krogi
| 10
|  
|-
! 11
| 20
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 76
| +4 krogi
| 16
|  
|-
! 12
| 18
|  Giancarlo Baghetti
| BRM
| 76
| +4 krogi
| 21
|  
|-
! 13
| 6
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 75
| +5 krogov
| 3
|  
|-
! 14
| 22
|  John Taylor
| Cooper-Climax
| 56
| +24 krogov
| 20
|  
|-
! Ods
| 16
|  Jo Bonnier
| Brabham-BRM
| 45
| Zavore
| 9
|  
|-
! Ods
| 24
|  Peter Revson
| Lotus-BRM
| 43
| Diferencial
| 22
|  
|-
! Ods
| 17
|  Tony Maggs
| BRM
| 38
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 23
|  Ian Raby
| Brabham-BRM
| 37
| Trčenje
| 23
|  
|-
! Ods
| 12
|  Trevor Taylor
| Lotus-BRM
| 23
| Poškodba
| 18
|  
|-
! Ods
| 14
|  Mike Hailwood
| Lotus-BRM
| 17
| Črpalka za olje
| 12
|  
|-
! Ods
| 15
|  Chris Amon
| Lotus-BRM
| 9
| Sklopka
| 11
|  
|-
! Ods
| 9
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 7
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 26
|  Frank Gardner
| Brabham-Ford
| 0
| Trčenje
| 19
|  
|-
! DNQ
| 25
|  Maurice Trintignant
| BRM
|  
|  
| (25)
|  
|-
! WD
| 21
|  Richard Attwood
| BRM
| 
| 
| (24)
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1964
1964